Ryan Murphy (né le  à Aurora, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il évolue depuis la saison 2009-2010 avec les Rangers de Kitchener dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il a aussi participé en 2011 au Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace.

Le , il est repêché par les Hurricanes de la Caroline au  du premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Le , il signe un contrat de 3 ans avec les Canes.

Le , il joue son premier match dans la LNH avec la Caroline. Le , il obtient son premier point dans la LNH en obtenant une assistance sur le but de Jay Harrison. Il marque son premier but le . Il marque ce but en avantage numérique contre Jonathan Bernier des Maple Leafs de Toronto.

Le , il est échangé aux Flames de Calgary en compagnie de Eddie Lack et d'un choix de  au repêchage d'entrée de 2019 en retour de Keegan Kanzig et d'un choix de  en 2019.

Le , il est échangé aux Devils du New Jersey en retour du défenseur Michael Kapla .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 ||Knights de Villanova ||OPJHL ||4 ||4 ||2 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||62 ||6 ||33 ||39 ||22 ||20 ||5 ||12 ||17 ||16
|-
|2010-2011 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||63 ||26 ||53 ||79 ||36 ||7 ||2 ||9 ||11 ||8
|-
|2011-2012 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||49 ||11 ||43 ||54 ||30 ||16 ||2 ||20 ||22 ||12
|-
|2012-2013 || Rangers de Kitchener || LHO || 54|| 10|| 38|| 48|| 34|| 10|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
| 2012-2013|| Hurricanes de la Caroline || LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Checkers de Charlotte || LAH || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2 
|-
| 2013-2014 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 48 || 2 || 10 || 12 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Checkers de Charlotte || LAH || 22 || 3 || 19 || 22 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 37 || 4 || 9 || 13 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2105 || Checkers de Charlotte || LAH || 25 || 0 || 17 || 17 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 35 || 0 || 10 || 10 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH || 32 || 7 || 17 || 24 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 27 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Checkers de Charlotte || LAH || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wild de l'Iowa || LAH || 48 || 4 || 24 || 28 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 21 || 2 || 3 || 5 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Wild de l'Iowa || LAH || 35 || 3 || 12 || 15 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota || LNH || 2 || 0 || 0 || 0|| 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH || 23 || 0 || 10 || 10|| 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 56 || 8 || 15 || 23 || 22 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Minsk || KHL || 12 || 2 || 6 || 8 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Silver Knights de Henderson || LAH || 37 || 5 || 22 || 27 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Griffins de Grand Rapids  || LAH || 53 || 11 || 18 || 29 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2022-2023 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 43|| 4|| 13|| 17|| 35|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4

| 175 || 8 || 35 || 43 || 54 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Internationales 

|2011 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior des moins de 18 ans || 7 || 4 || 9 || 13 || 2 ||align="left"|'''

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ontario
2009-2010 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues
2010-2011 : nommé dans la 1 équipe d'étoiles
Championnat du monde junior des moins de 18 ans
2011 : meilleur défenseur du tournoi
2011 : nommé dans l'équipe d'étoiles

Notes et références 

Naissance en mars 1993
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH) 
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Silver Knights de Henderson
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa